Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 463 dans le monde.

 Route fédérale 463 en Allemagne
 RS-463 au Brésil
 Route 463 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 463 en France